Carolina Rodríguez (née en 1993), cycliste mexicaine ;
  (née en 1986), gymnaste espagnole.